Heinrich Hirzel kan syfta på bland andra:

* Heinrich Hirzel (1729–1790), schweizisk konstnär
 Heinrich Hirzel (1766–1833), schweizisk kyrkohistoriker 
 Heinrich Hirzel (1818–1871), schweizisk teolog
 Heinrich Hirzel (1836–1894), tysk förläggare
 Heinrich Hirzel (1840–1864), tysk klassisk arkeolog